Траутман или Траутманн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Траутман, Андреас (род. 1959) — немецкий футболист, игравший в 1977—1991 годах в Оберлиге ГДР за «Динамо Дрезден», позднее тренер.
 Траутманн, Берт (1923—2013) — немецкий футболист, игравший на позиции вратаря.
 Траутманн, Мориц Фердинанд (1833—1902) — немецкий врач, преподаватель.
 Траутманн, Оскар (1877—1950) — германский дипломатический деятель.
 Рейнгольд Траутман (1883—1951) — немецкий языковед, лингвист.
 Траутман, Рихард (1969) — немецкий дзюдоист.
 Траутман, Юрий Андреевич (1909—1986) — архитектор-градостроитель, профессор кафедры архитектуры ДВПИ, заслуженный архитектор РСФСР.